Аваз Йедийар оглы Гасанов (; ) — азербайджанский общественный деятель и правозащитник. Директор Общества гуманитарных исследований (Баку). Беженец из Карабаха. Впоследствии занимался поиском пропавших и пленных, установив при этом контакты с официальными лицами Армении.

Биография 
До 1-й Карабахской войны являлся жителем Кельбаджара (возвращён под контроль Азербайджана в 2020 г.), откуда в 1993 году бежал и поселился в Баку. После переезда установил контакты с другими азербайджанскими беженцами из Карабаха и начал заниматься выяснением судьбы тех, кто остался на территории непризнанной НКР.

В 2000 году его пригласили к сотрудничеству с Международной рабочей группой по пропавшим без вести, в составе которой он ездил на территории, подконтрольные армянским силам. В 2009 году азербайджанские кинематографисты сняли фильм о его сотрудничестве с армянским правозащитником Альбертом Восканяном.

Выступил продюсером нескольких документальных лент и работал с коллегами из Армении и Нагорного Карабаха над серией совместных документальных проектов о первой карабахской войне. Ездил по Азербайджану, выступая на демонстрациях фильмов.

Сочинения 
 Нагорный Карабах: трудный путь народной дипломатии. Баку, 2019.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография
 Умер известный азербайджанский правозащитник Аваз Гасанов
 Аваз ГАСАНОВ: Идея разворота в сторону России в Азербайджане мало кого привлекает

Правозащитники
Общественные деятели Азербайджана